Славков може да се отнася:
 за личностите
 Георги Славков (р. 1958), български футболист
 Иван Славков (1940-2011), български общественик
 Никола Славков (1851-1936), български революционер
 Панайот Славков (1848-1925), български политик и държавен деец
 Светослав Славков (р. 1920), български философ

 или за градовете
 Славков (Силезко войводство) в Полша
 Славков край Бърно (или само Славков) в Чехия, по-известен с бившето му име на немски Аустерлиц заради битката при Аустерлиц на 2 декември 1805 г.